Йохим () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йохим, Альфред (1902—1980) — бывший американский гимнаст.
 Йохим, Джон (1874—1942) — американский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.